Duelo Animal é um programa de televisão, exibido no canal Discovery Channel e re-exibido no canal Discovery Science.

Em nome da curiosidade, o programa coloca em confronto dois animais artificiais que, no mundo natural, jamais poderiam brigar. Os animais são feitos de metal, e com a mais alta tecnologia para que seja testado a força deles, brigam entre si em uma emocionante luta virtual. Normalmente é feita apenas a cabeça dos animais, e é testada a mordida.
Programas do Discovery Channel